Chayanta (provincie), een Boliviaanse provincie in departement Potosí
Chayanta (gemeente), een Boliviaanse gemeente in provincie Bustillo
Chayanta (plaats), een plaats in deze gemeente in provincie Bustillo